Eckersberg ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Eckersberg (Bad Feilnbach), Ortsteil der Gemeinde Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Eckersberg (Frohburg), Ortsteil der Stadt Frohburg, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Eckersberg (Pfaffenhofen an der Ilm), Ortsteil der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Eckersberg (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Eckersberg (Zachenberg), Ortsteil der Gemeinde Zachenberg, Landkreis Regen, Bayern

in Österreich:
 Eckersberg (Gemeinde Arnreit), Katastralgemeinde von Arnreit, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

in Polen:
 Eckersberg, Dorf im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Okartowo, Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Eckersberg ist der Name folgender Berge:
 ein Hügel in Fincken

Eckersberg ist der Familienname folgender Personen:
 Eckersberg (Adelsgeschlecht), thüringisch-fränkisches Rittergeschlecht
 Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783–1853), dänischer Maler
 Johan Fredrik Eckersberg (1822–1870), norwegischer Maler
 Else Eckersberg (1895–1989), Schauspielerin

Siehe auch:
 Eggersberg
 Eckartsberg